Municipio de Parnell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Parnell (condado de Brookings, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brookings.
 Municipio de Parnell (condado de Sheridan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.
 Municipio de Parnell (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Parnell (condado de Traverse, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Traverse.